Окольский — фамилия. Известные носители:

 Окольский, Антон Станиславович — правовед, специалист по народному образованию.
 Окольский, Симон — историк, геральдик.